San Antonio Open 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2016 z cyklu San Antonio Open rozgrywany w dniach 14–19 marca 2016 roku w San Antonio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2016
2016 w tenisie ziemnym
2016 w Stanach Zjednoczonych